Hylander ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Hylander (* 1973), schwedische Regisseurin  
 Dan Hylander (* 1954), schwedischer Sänger, Gitarrist und Komponist  
 Einar Hylander (1913–1989), schwedischer Schauspieler  
 Erik Hylander (1895–1946), schwedischer Ingenieur und Lexikograf  
 Fride Hylander (1898–1988), schwedischer Arzt  
 Hjalmar Hylander (1877–1965), schwedischer Botaniker  
 Ivar Hylander (1900–1982), schwedischer lutherischer Bischof  
 Nils Hylander (1904–1970), schwedischer Botaniker  
 Torsten Hylander (* 1944), schwedischer Künstler  

Siehe auch:
 Hyland